Dissen-Striesow (Nedersorbisch: Dešno-Strjažow) is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van de Landkreis Spree-Neiße.
Dissen-Striesow telt  inwoners.

Demografie 

Gemeente in Brandenburg